Metapogonia är ett släkte av skalbaggar. Metapogonia ingår i familjen Melolonthidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Skalbaggar
Metapogonia